François Kellermann je lahko:
 François Christophe de Kellermann, maršal Francije (1735-1820)
 François Étienne de Kellermann, general (1770-1835)
 François Christophe Edmond de Kellermann, diplomat (1802-1868)